Гаплогруппа J2a — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 J2a1 : A14133G
 J2a2 : C152T!! • T6671C • A11002G • A12570G • A15679G

Палеогенетика

Железный век 
Вельбарская культура
 R11 | R ob. 37 inw 32/99 — Rogowo, Куявско-Поморское воеводство — Польша — 200 AD — J2a.

Примечания

Публикации 
2014

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа J2 (мтДНК)